

Architettura 
 Bear Mountain Bridge – ponte dello stato di New York, negli Stati Uniti d'America

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Bear Mountain – montagna della contea di Kern, in California
 Bear Mountain – montagna della contea di Santa Clara, in California
 Bear Mountain – montagna della contea di Siskiyou, in California
 Bear Mountain – montagna della contea di Litchfield, nel Connecticut
 Bear Mountain – montagna della contea di Cherokee, nella Georgia
 Bear Mountain – montagna della contea di Glacier, nel Montana
 Bear Mountain – montagna della contea di Carroll, nel New Hampshire
 Bear Mountain – montagna della contea di Orange, nello stato di New York
 Bear Mountain – montagna della contea di Carbon, nella Pennsylvania
 Bear Mountain – montagna della contea di Pennington, nel Dakota del Sud
 Bear Mountain – comunità non incorporata della contea di Barbour, nella Virginia Occidentale
 Bear Mountain State Park – parco nazionale dello stato di New York

Musica 
 Bear Mountain – gruppo musicale canadese

Sport 
 Bear Mountain – stazione sciistica della California, negli Stati Uniti d'America
 Bear Mountain Ski Hill – stazione sciistica di Dawson Creek, nella Columbia Britannica, in Canada

Pagine correlate 
 Bare Mountain